Bödecker bzw. Boedecker ist der Familienname folgender Personen:

 Diedrich Boedecker (1879–1968), deutscher Landwirt und Politiker (FDP)
 Ehrhardt Bödecker (1925–2016), deutscher Bankier, Historiker und Museumsgründer
 Friedrich Bödecker (1896–1954), deutscher Pädagoge
 Friedrich Boedecker (1883–1977), deutscher Chemiker und Manager
 Hans Bödecker (1928–2012), deutscher Sonderschullehrer, Schuldirektor, Schriftsteller und Leselern-Förderer
 Leopold Boedecker (1890–1967), Schweizer Architekt
 Sybille Boedecker (* 1948), deutsche Kanutin

Siehe auch:
 Bödeker
 Boedeker
 Bodeck
 Bodecker
 Bödicker
 Bödiker